Ян Ви́кторович Витке́вич () (24 июня 1808, Пашяуше — 9 мая 1839, Санкт-Петербург) — российский офицер, востоковед, путешественник, первый посланник России в Кабуле.

Виткевич — дядя великого польского художника, архитектора, искусствоведа и писателя Станислава Виткевича (отца Стани́слава Игна́ция Витке́вича).

Биография 
Родился 24 июня 1808 года в мелкопоместной дворянской литовский семье в местечке Пашяуше. Учился в гимназии в Вильно.

В 1823 году за участие в тайной польской, антиправительственной организации «Чёрные братья» был приговорён судом к сдаче в солдаты «без выслуги лет».

С марта 1824 года начал службу рядовым в Орской крепости в 5-м линейном батальоне Отдельного Оренбургского корпуса.

Благодаря хорошим способностям к языкам, свободно говорил на немецком, английском, французском, польском и русском; в короткое время овладел персидским (фарси) и наречиями тюркских языков (узбекский, киргизский, чагатайский).

В 1829 году познакомился с известным немецким учёным и путешественником Александром Гумбольдтом, у которого он пробыл некоторое время переводчиком во время путешествия Гумбольдта по России. По ходатайству Гумбольдта перед военным губернатором в Оренбурге и властями в Санкт-Петербурге, был в 1830 году произведён в унтер-офицеры.

В 1831 году был переведён в Оренбург в Оренбургскую пограничную комиссию, а в мае 1832 года ему было присвоен чин портупей-прапорщика. Помимо обязанностей переводчика (в 1832 году в качестве переводчика сопровождал путешествовавшего по Оренбургскому краю немецкого ботаника Лессинга), выполнял поручения разведывательно-дипломатического характера. По поручению председателя Оренбургской пограничной комиссии Г. Ф. Генса был направлен вглубь Киргиз-кайсацкой (Казахской) степи для разбора взаимных претензий между киргиз-кайсацкими (казахскими) родами. Во время этой поездки собрал полезные сведения о географии этих мест и нравах местного населения. В качестве офицера также участвовал в вооруженных столкновениях с приграничными бандитскими шайками киргиз-кайсаков.

9 ноября 1835 года отбыл с одним из торговых караванов из Орской крепости в степь, и 2 января 1836 года прибыл в Бухару. Известный русский востоковед Н. А. Халфин, занимавшийся изучением деятельности Виткевича как дипломата, на основании документальных свидетельств о маршруте следования последнего писал, что тот и не намеревался задерживаться в Киргиз-кайсацких степях, а сразу направился в Бухару. Сам же Виткевич указывал: «…назначение моё ограничивалось пределами степи, но обстоятельства принудили меня проникнуть далее и побывать даже в самой Бухарии».

В Бухаре Виткевич занимался сбором информации политического характера о положении дел в Центральной Азии, о взаимоотношениях между Кокандским, Хивинским ханствами и Бухарским эмиратом, о взглядах их правителей на Россию, о «британских устремлениях в Средней Азии». Подробное изложение всего выполненного Виткевичем в Бухаре приводится в материалах, названных «Записка, составленная по рассказам Оренбургского линейного батальона № 10 прапорщика Виткевича, относительно его пути в Бухару и обратно» и написанных известным русским лексикографом В. И. Далем, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве.

В Бухаре встретился и имел беседу с находившимся там в тот момент английским политическим агентом Низаметдином, собиравшим разведданные для Великобритании.

Вел сложные переговоры с чиновниками бухарского эмира по широкому кругу вопросов, в том числе требовал выдачи находящихся в неволе в Бухаре русских пленников, а также обсуждал перспективы русско-бухарских отношений и торговли

В Бухаре встретил посланца афганского эмира Дост-Мухамед-шаха — Гусейна Али, которого сопроводил потом в Оренбург, в который они прибыли 18 апреля 1836 года, а затем в Санкт-Петербург 2 июля 1836 года. После прибытия из Бухары стал адъютантом генерала, оренбургского губернатора Василия Алексеевича Перовского.

В Санкт-Петербурге был переводчиком во время секретных переговоров посланца афганского эмира с русскими властями, которые продолжались до мая 1837 года.

В 1837 году был направлен через Тифлис и Персию с дипломатической миссией в Афганистан. В Персии он был принят русским послом графом Симоничем, сторонником политики поддержки Дост-Мухаммед-шаха в его борьбе с британцами, и уже из Тегерана Виткевич в сопровождении казачьего конвоя тайно направился в Афганистан.

По дороге в Кабул случайно встретился с английским офицером и разведчиком Генри Роулинсоном, который сообщил английским спецслужбам о направлявшемся в Кабул русском посланнике. В Кабул прибыл в конце 1837 года.

В Кабуле познакомился с английским разведчиком и дипломатом Александром Бёрнсом, который возглавлял английскую дипломатическую миссию при дворе афганского эмира. Ему удалось склонить симпатии афганского эмира Дост-Мухамед-шаха в пользу России вопреки противодействию Александра Бёрнса, имевшего прямо противоположную задачу.

В связи с осадой персами Герата Виткевич должен был способствовать примирению внутри афганской правящей элиты и убедить афганцев в необходимости заключения с Персией мирного договора.

Однако успешные переговоры Виткевича в Кабуле были прерваны под давлением правительства Великобритании. Не желая обострения русско-английских отношений, российское правительство отозвало Виткевича из Кабула и отказалось признать заключённый им договор. Вскоре после этого Великобритания начала первую англо-афганскую войну, целью которой являлось свержение эмира Афганистана Дост-Мухамед-шаха.

1 мая 1839 года прибыл в Санкт-Петербург со всеми материалами, собранными в своем путешествии в Афганистан, и остановился в гостинице «Париж» на Малой Морской улице.

Утром 9 мая 1839 года был найден мёртвым в своём номере. На полу находился пистолет, выстрелом в голову из которого он был убит, а в камине — куча пепла от сожжённой бумаги. Документов, привезённых им с собой, нигде найдено не было. Осталась предсмертная записка, адресованная друзьям.

Официально считается, что Виткевич покончил с собой, а привезенные с собой бумаги сжёг. Считалось, что самоубийство было совершено им на почве «угрызений совести», вызванных его служением царскому правительству, против которого он как польский инсургент собирался бороться в молодости.

Однако версия самоубийства у многих вызывает большие сомнения, поэтому выдвигалась также версия его убийства — по причинам, связанным с его служебной деятельностью.

Убедительных доказательств ни одной из версий не существует.

Влияние на культуру 
 Юлиан Семёнов посвятил личности Виткевича свою повесть «Дипломатический агент» (1958 год).
 Ян Виткевич также является главным героем книги Михаила Гуса «Дуэль в Кабуле».
 Ян Виткевич является главным героем исторической миниатюры Валентина Пикуля «Опасная дорога в Кабул»
 Ян Виткевич является прототипом главного героя, русского офицера, поручика Алексея Налымова в кинофильме узбекского режиссёра Латифа Файзиева «Служа отечеству» (1981 год).
 Ян Виткевич является главным героем документального фильма «Я, как пламя свечи ...»  (2014 год), реж. Сергей Стафеев
 Виткевич является героем произведения Н. А. Халфина «Возмездие ожидает в Джагдалаке. Победные трубы Майванда».

Примечания

Ссылки 
 Виткевич Ян Викторович
  М. Карпухова «Оренбург в истории российской дипломатии: переводческая, военно-разведывательная и дипломатическая деятельность Яна Викторовича Виткевича, поручика 1-го Оренбургского казачьего полка»;
 Питер Хопкирк. «Большая игра против России. Азиатский синдром» 
 Из истории отечественных спецслужб. Разведчик капитан Иван Виткевич 
 Демезон П. И., Виткевич И. В. Записки о Бухарском ханстве.

Путешественники Российской империи
Дипломаты Российской империи
Участники «Большой игры»